Samantha James puede referirse a:

 Samantha James, cantante de música dance y soul; o
 Samantha James, escritora.